Pikachu bezeichnet Folgendes:
 Pikachu, fiktive Figur
 Pikachu (Computerwurm), Computerwurm

Pikachu ist der Familienname folgender Personen:
 Yago Pikachu (* 1992), brasilianischer Fußballspieler
 Uálisson Pikachu (* 1989), brasilianischer Fußballspieler